Andrz. kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoni Lukianowicz Andrzejowski
 Antoni Lukianovich Andrzejowski

Robotskapade auktorsförkortningar